Rosario Tijeras puede referirse a: 

 Rosario Tijeras, película dirigida por el director mexicano Emilio Maillé basada en el libro del escritor colombiano Jorge Franco.

 Rosario Tijeras, novela criminal escrita por el autor Jorge Franco.

 Rosario Tijeras, personaje ficticio de la novela homónima del escritor Jorge Franco.

 Rosario Tijeras, serie de televisión colombiana basada en el libro de Jorge Franco.

 Rosario Tijeras, canción del cantautor colombiano Juanes.

 Rosario Tijeras, telenovela mexicana.